Kläy  ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kläy (1853–1917), Regierungspräsident und Regierungsrat des Kantons Bern
 Greti Kläy (* 1930), Schweizer Regisseurin und Kostümbildnerin
 Reto Kläy (* 1978), Schweizer Eishockeyfunktionär und früherer -spieler
 Thomas Kläy, Schweizer Curler